Osoby o tym nazwisku:
 Kastuś Juchniewicz – białoruski polityk, dziennikarz, poseł na Sejm
 Magdalena Gintowt Juchniewicz – polska malarka, grafik, poetka, krytyk sztuki
 Mieczysław Juchniewicz – polski historyk wojskowości